Riethgraben ist ein Gewässername:

 Riethgraben (Kleine Elster), linker Zufluss der Kleinen Elster bei Möllendorf, Stadt Sonnewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Riethgraben (Rodach), linker Zufluss der Rodach (Itz) vor der Hainmühle, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Riethgraben (Wipper), rechter Zufluss der Wipper gegenüber von Wollersleben, Gemeinde Nohra, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Siehe auch:
 Riedgraben